Sound of the Underground () — дебютный студийный альбом британской поп-группы Girls Aloud, вышедший в 2003 году.

Список композиций 
 «Sound of the Underground» — 3:41
 «No Good Advice» — 3:48
 «Some Kind of Miracle» — 3:09
 «All I Need (All I Don’t)» — 3:38
 «Life Got Cold» — 3:57
 «Mars Attack» — 3:28
 «Stop» — 3:35
 «Girls Allowed» — 3:26
 «Forever & A Night» — 3:17
 «Love/Hate» — 4:40
 «Boogie Down Love» — 3:22
 «Don’t Want You Back» — 3:19
 «White Lies» — 3:06

UK Bonus tracks 
 «Love Bomb» — 2:55
 «Everything You Ever Wanted» — 2:53

Позиции в чартах

Участники записи

Авторы 
 Миранда Купер
 Брайан Хиггинс
 Лиза Коулинг
 Тим Пауэлл
 Элисон Кларксон

Girls Aloud 
 Шерил Коул
 Кимберли Уолш
 Сара Хардинг
 Никола Робертс
 Надин Койл

Альбомы Girls Aloud
Дебютные альбомы 2003 года